Dubowce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Dubowce – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim 
 Dubowce – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie iwanofrankiwskim
 Dubowce – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie tarnopolskim

Zobacz też 
 Dubaucy